March steht für:
 March (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Earl of March, englisches Adelsgeschlecht
 March (Album), Jazzalbum von Tomas Fujiwaras Triple Double (2022)
 March (Fluss), Fluss in Tschechien, der Slowakei und Österreich
 March (Einheit), österreichisches Volumenmaß
 March Engineering, britischer Rennwagenhersteller und Motorsport-Rennstall

March ist der Name folgender

Gemeindeteile in Deutschland:
 March bei Eggstetten, Ortsteil von Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 March bei Reut, Ortsteil von Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 March (Bodenkirchen), Ortsteil von Bodenkirchen, Landkreis Landshut, Bayern
 March (Hebertsfelden), Ortsteil von Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 March (Loitzendorf), Ortsteil von Loitzendorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 March (Regen), Ortsteil von Regen, Landkreis Regen, Bayern

Gemeindeteile in Österreich:
 March (Gemeinden Gutau, St. Oswald), Ortschaft und Katastralgemeinde von St. Oswald bei Freistadt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 March (Gemeinde Goldegg), Ortschaft von Goldegg im Pongau, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 March (Gemeinde Taxenbach), Ortschaft von Taxenbach, Bezirk Zell am See, Land Salzburg

Orte weltweit:
 Bezirk March, Bezirk im Kanton Schwyz, Schweiz
 March (Breisgau), Gemeinde bei Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg
 March (Cambridgeshire), Stadt in England
 March (Südafrika), Ort in Südafrika
 March (Minnesota) in den Vereinigten Staaten
 March (Missouri) in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Martsch
 Marsh
 Marsch (Begriffsklärung)
 Marche